El nombre Leyendecker puede referirse a:
 Joseph Christian Leyendecker, famoso ilustrador estadounidense.
 Frank X. Leyendecker, ilustrador norteamericano, hermano del anterior.